Hohenbuehelia — рід базидіомікотових грибів порядку Агарикальні (Agaricales).

Види 
Рід широко поширений та містить близько 50 видів:
 H. abietina
 H. aciculospora
 H. amazonica
 H. angustata
 H. approximans
 H. atrocoerulea
 H. aurantiocystis
 H. auriscalpium
 H. austrocedri
 H. barbatula
 H. brunnea
 H. campinaranae
 H. culmicola
 H. cyphelliformis
 H. delasotae
 H. elegans
 H. espeletiae
 H. fluxilis
 H. grisea
 H. heterosporica
 H. horakii
 H. hydrogeton
 H. inversa
 H. izonetae
 H. leightonii
 H. ligulata
 H. longipes
 H. luteola
 H. mastrucata
 H. metuloidea
 H. minutissima
 H. mustialaensis
 H. myxotricha
 H. nigra
 H. nothofaginea
 H. panelloides
 H. pergelatinosa
 H. petalodes
 H. petaloides
 H. phalligera
 H. pinacearum
 H. pinicola
 H. podocarpinea
 H. recedens
 H. reniformis
 H. sciadia
 H. silvana
 H. testudo
 H. tremula
 H. tropicalis
 H. unguicularis

Посилання 
  G. Barron`& Hohenbuehelia nematode traps
 Tom Volk & Hohenbuehelia 

Плевротові
Роди грибів